Музыкальный продюсер, пианист, A&R-менеджер и топ-менеджер индустрии звукозаписи Тони Браун имеет девять наград CMA Awards, семь ACM Awards, четыре GMA Dove Awards, три TNN/CMT Music Awards, одну «Грэмми», одну Americana Music Honors & Awards и ряд других музыкальных премий. Он также семь раз возглавлял ежегодный чарт лучших кантри-продюсеров журнала Billboard и трижды аналогичный рейтинг издания Cash Box.

Перечень

CMA Awards 
Награда Ассоциации музыки кантри. Браун имеет девять побед, а в обшей сложности номинирован 39 раз. Все награды и номинации получены за продюсирование.

ACM Awards 
Награда Академии музыки кантри. Браун имеет семь побед, а в обшей сложности номинирован 37 раз. Все награды и номинации получены за продюсирование.

Премия «Грэмми» 
Награда Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Браун имеет одну победу, а в обшей сложности номинирован шесть раз. Все награды и номинации получены за продюсирование.

Americana Music Honors & Awards 
Награда Ассоциация музыки американа. Браун номинирован однократно и победил.

GMA Dove Awards 
Награда Ассоциация музыки госпел. Браун имеет четыре победы. Все награды, кроме самой ранней, получены за продюсирование.

TNN/CMT Music Awards 
Награда телеканалов TNN/CMT. Браун имеет три победы. Все награды и номинации получены за продюсирование.

Nashville Music Awards (NAMMY) 
Награда Leadership Music.

Прочие награды 
Различные награды за достижения в музыкальной индустрии.

Почётные статусы 
Посвящения в залы славы, почётные звания и членства.

Рейтинги и чарты 
Ежегодные чарты и рейтинги кантри-продюсеров и топ-менеджеров индустрии развлечений.

Литература

Примечания 

Браун, Тони